«Не я» (, RTGS. Khao… Mai Chai Phom) — тайский телесериал 2022 года, срежессированный Анучей Буньяватаной в сотрудничестве с кинокомпанией Grammy Television. Сюжет разворачивается вокруг Вайта, решающего притвориться своим братом-близнецом для того, чтобы вычислить предателя.

Официальный трейлер сериала был выпущен 29 ноября 2021 года. Сам сериал стартовал 12 декабря и транслировался каждое воскресенье до 20 марта 2022 года на телеканале GMM25, а также видео-платформах AIS Play и YouTube.

Сюжет 
Когда его брат-близнец, Блэк, став жертвой жестокого нападения, попадает в больницу, Вайт не намерен это терпеть и собирается сам отыскать виновного. Выяснив, что это был кто-то из близких друзей брата, он маскируется под него, чтобы разоблачить предателя. Кто же это мог быть? Серьёзный и замкнутый Шон? Весёлый и дружелюбный Грэм? Или же вспыльчивый и задиристый Йок?

В ролях 
Главные роли
 Аттапхан Пунсават (Ган) — Вайт/Блэк
 Джумпол Адулкиттипорн (Офф) — Шон

Второстепенные роли
 Танутчай Вичитвонтон (Монд) — Грэм
 Канапхат Пуйтракун (Фёст) — Йок
 Промпирия Тонпуттарак (Папэнг) — Кумпа
 Гавин Кэски (Флюк) — Дэн
 Харит Чивагарун (Синг) — Тодд
 Рачанан Махаван (Филм) — Юджин
 Пхасиди Пэтсути (Лукджун) — Намо

ЛГБТК+ повестка 
В седьмой серии лакорна представлен митинг ущемлённых в правах социальных групп — женщин и ЛГБТК+ представителей. Этот эпизод вышел в эфир после решения тайского правительства Праюта Чан-Очи в очередной раз выступить против легализации однополых браков в стране. Оппозиционная партия «Движение вперёд» внесла законопроект, разрешающий однополые браки, а правительство в ответ предложило рассмотреть законопроект о легализации гражданского партнёрства. Демонстрация подобного события в сериале в качестве акта противостояния тайскому консервативному правительству получила большой отклик среди квир-зрителей.

Международное вещание 
 Филиппины — Сериал был приобретён ABS-CNB Corporation для премьеры на филиппинской контент-платформе iWant TFC. Анонс состоялся 28 июня 2021 года.

Достижения 
«Не я» стал первым тайским BL сериалом в истории IMDb, достигнувшим оценки 9.9/10.

Ссылки 
 «Не я» на YouTube
 «Не я» на IMDb

Примечания 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы Таиланда 2022 года
Телесериалы ЛГБТ-тематики Таиланда